Die Abkürzung FH steht für:

 Ascension nach dem ICAO-Code
 Fábrica Hispano, ehemalige spanische Automarke
 Fachhandel
 Fachhochschule (Deutschland)
 Fachhochschule (Österreich)
 Fachhochschule (Schweiz)
 Fagbevægelsens Hovedorganisation, dänischer Gewerkschaftsdachverband
 Familiäre Hypercholesterinämie
 Ferienhort am Wolfgangsee
 U-Bahnhof Fürth Hauptbahnhof, einen U-Bahnhof der Nürnberger U-Bahn
 Futura International Airways, als IATA-Code der ehemaligen spanischen Fluggesellschaft
 Hall FH, Doppeldeckerjagdflugzeug der US-Navy
 Hanau Hauptbahnhof nach DS 100
 McDonnell FH Phantom, Jagdflugzeug der US-Navy
 Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH
 Künstlersignatur des Fotografen Hermann Fischer

FH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Main-Taunus-Kreis (für Frankfurt-Höchst, auslaufend)
 Großbritannien: Nottingham
 Niederlande: 
 Händlerkennzeichen (mit zwei Buchstaben)
 Mofas und Mopeds (mit drei Buchstaben)

Siehe auch/Weblinks:

FH